Дубнов — фамилия.

 Дубнова, Елена Зиновьевна — советский лингвист-африканист.
 Дубнов, Семён Маркович (1860—1941) — российский еврейский историк, публицист и общественный деятель.
 Дубнов, Яков Семёнович (1887—1957) — русский советский математик, сын С. М. Дубнова.
 Дубнов, Юджин (1949—2019) — израильский новеллист, поэт, мемуарист.